Beatrice Keeler
 Christine Keeler
 Darius Keeler
 James Edward Keeler
 Jesse F. Keeler
 Ken Keeler
 Patrick Keeler
 Ruby Keeler
 , page d'homonymie
 William Henry Keeler
 Willie Keeler

Toponymes 

 Division de Keeler
 
 
 
 Keeler (Californie)
 
 , page d'homonymie.
 (2261) Keeler est un astéroïde de la ceinture principale.

Article connexe 
 , inspiré de l'affaire Profumo

Homonymie de localités aux États-Unis